Поршнєв Борис Федорович — російський історик
 Поршнєв Микита Дмитрович — російський біатлоніст